Adolf Winkelmann – medico tedesco del campo di concentramento di Ravensbrück 
 Adolf Winkelmann – regista e sceneggiatore tedesco